

Sciences humaines et sociales 
 Les langues potou-tano, parlée du Bénin jusqu'en Côte d'Ivoire, sont une branche large des langues kwa.
 Les langues tano central, parlées par les Akans en Afrique de l'Ouest et notamment au Ghana, sont un sous-groupe des langues potou-tano.
 Les langues kiowa-tano sont une famille de langues amérindiennes parlées dans le sud-ouest des États-Unis.

Culture et société 
 Ahsoka Tano est un personnage de Star Wars, originaire de la planète Shili.
 Hardcore Tano*C est un label indépendant créé par REDALiCE.
 Mais qui a tué Tano ? () est un musicarello italien réalisé par Roberta Torre, sorti en 1997.

Anthroponyme

Patronyme 

 Eugenio Tano (1840-1914), un peintre italien ;
 Rocco Tano (1964-), un acteur, réalisateur et producteur italien de films pornographiques ;
 Vito Di Tano (1954-), un coureur cycliste italien, champion du monde amateurs en 1979 et 1986.

Pseudonyme 
 Tano, de son vrai nom Anthony Gitenet (1974-), est un comédien humoriste et auteur français.
 Tano Bonnín ou simplement Tano, de son vrai nom Cayetano Bartolomé Bonnín Vásquez (1990-), est un footballeur international dominicain.
 Tano Cimarosa, de son vrai nom Gaetano Cisco (1922-2008), est un acteur, scénariste et réalisateur italien.
 Tano Genaro, de son vrai nom Genaro Esposito (1886-1944), est un joueur de bandonéon argentin, spécialiste du tango.

Toponyme

Ghana 
 le Tano, un fleuve qui débouche sur l'océan Atlantique ;
 le Tano sud et le Tano sud, deux districts de la région de Brong Ahafo ;

Japon 
 Tano, un bourg du district d'Aki (préfecture de Kōchi) ;
 Tano, un ancien bourg de la préfecture de Miyazaki, aujourd'hui intégré à la ville de Miyazaki ;
 le district de Tano, un district de la préfecture de Gunma.